Ezüst, fémes elem
 Ezüst, heraldikai színezék